Helmut Klug (* 28. Januar 1921 in Chemnitz; † 7. April 1981 in Karl-Marx-Stadt) war ein bekannter Komponist von Schachaufgaben und Schachorganisator.

Redakteur 
Von Beruf war Helmut Klug Kaufmann und arbeitete als Fotograf.

1960 gehörte er zum Gründungstrio der Schachecke in der Regionalzeitung Volksstimme (Karl-Marx-Stadt), die am 1. Januar 1963 mit der Zwickauer Kreiszeitung Freie Presse fusionierte. Unter ihrem neuen Namen wurde die Schachecke der Freien Presse bekannt und von Manfred Zucker weitergeführt.

Am 20. Oktober 1957 wurde in seiner Heimatstadt die Kommission für Probleme und Studien im Deutschen Schachverband gegründet, in der Klug lange Zeit mitarbeitete.
Die Aufnahme entstand etwa 1963 und zeigt die damalige Zusammensetzung dieser Kommission:
Wolfgang Weber (1909–1981), Kurt Galke (1891–1971), Karl Pohlheim (1922–2014), Erwin Masanek (1926–2008) und Helmut Klug (1921–1981).

Schachkomposition 
Klug erlernte als Kind das Schachspielen und wandte sich etwa 1954 der Schachkomposition zu.
Die Mehrzahl seiner Aufgaben waren Gemeinschaftsarbeiten, was auf seine organisatorische Tätigkeit zurückgeführt werden kann.

Lösung:
1. Lh7? g3! 2. Tf7+ (Drohung) Kxe6 3. Lg8 Kd5 4. Tf4+ Le6!
1. Ld3?! Lf1 2. Lh7 Th1! 3. Tf7+ Kxe6 4. Lg8 Th8!
1. Lc2! (droht 2. Tf7+ Kxe6 3. Lb3 matt) Tb1
2. Ld3! Lf1
3. Lh7! ~
4. Tf7+ Kxe6
5. Lg8 Kd5
6. Tf4 matt. Seebergerische kritische Lenkung.

Weblinks 
 
 90 Jahre Schachkomposition in Chemnitz (mit Bild) (PDF; 1,9 MB)

Einzelnachweise 

Mann
Schachkomponist
Geboren 1921
Gestorben 1981
Deutscher
Person (Chemnitz)
DDR-Bürger